Rollinson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rollinson Lamb (1860–1942), US-amerikanischer Architekt und Bildhauer
 Dave Rollinson (* 1947), britischer Radrennfahrer
 Gertrude Rollinson (???), US-amerikanische Entwerferin von Puppen, siehe Utley Co.